Maxwell Scherrer Cabelino Andrade (n. 27 august 1981) este un fotbalist brazilian retras din activitate. Este unul dintre cei mai decorați fotbaliști din istorie, câștigând 37 de trofee în cariera sa, înaintea lui Ryan Giggs.

Career statistics

Club

Referințe

Legături externe 
 FC Barcelona profile
 BDFutbol profile
 Transfermarkt profile
 

Nașteri în 1981
Nașteri pe 27 august
Brazilieni în viață
Fotbaliști brazilieni
Fundași
Fotbaliști ai lui Internazionale Milano
Fotbaliști ai FC Barcelona